David Roy peut faire référence à :

 David C. Roy (1952-), sculpteur américain ;
 David J. Roy (1937-2015), bioéthicien nord-américain.